Выдача — 

 Выдача преступников.
 Выдача результатов поиска поисковой системой.